Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 2016 – dwudzieste mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu. Odbył się w dniach 2–15 lipca 2016 roku w Moskwie. Tytułu zdobytego w 2014 roku broniła reprezentacja Korei Południowej.

Prawa do organizacji turnieju zostały przyznane Rosji podczas kongresu IHF w październiku 2013 roku. W mistrzostwach wzięły udział dwadzieścia cztery reprezentacje wyłonione w kontynentalnych kwalifikacjach, a w gronie uczestników miejsce przeznaczone dla Oceanii otrzymała następnie reprezentacja Austrii. Losowanie grup zostało przeprowadzone 3 maja 2016 roku i w jego wyniku powstały cztery sześciozespołowe grupy. Zawody zostały rozegrane w dwóch halach, a nad ich przebiegiem czuwało piętnaście par arbitrów. Rozkład gier opublikowano na początku czerwca 2016 roku. Reprezentacje rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach czterech sześciozespołowych grup, a czołowa czwórka z każdej z grup awansowała do czterorundowej fazy pucharowej. Zawody rozegrane zostały według zaktualizowanych 1 lipca 2016 roku przepisów.

Jedenaście europejskich zespołów awansowało do czołowej szesnastki zawodów, a w ćwierćfinałach znalazło się siedem z nich. Półfinały zostały rozegrane z udziałem wyłącznie europejskich drużyn, a faworyzowane zespoły Rosji i Danii wyszły z nich zwycięsko. W decydującym spotkaniu będącym powtórką finału ME U-19 sprzed roku ponownie lepsze okazały się Dunki, brąz zdobyły zaś Rumunki.

Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Turniej był transmitowany w Internecie.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–16 
Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 15. miejsce

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymały:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2016
2016 w piłce ręcznej
2016 w Rosji
Piłka ręczna w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie